Dano (plaats), een plaats in Burkina Faso
DJ Dano, een Amsterdamse dj
dano (feest), een Koreaans feest

Dano is ook de familienaam van volgende Amerikaanse acteurs:
 Hutch Dano (1992-   )
 Paul Dano (1984-   )
 Royal Dano (1922–1994)